Еспарро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південний схід від Парижа, 55 км на північний схід від Марселя, 55 км на північ від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 143 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 320,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Еспаррон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Еспаррон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар